

Старі Белиці — село в гміні Дрезденко Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Старі Белиці — село в гміні Бесекеж Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства